Barroso se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Graziela Maciel Barroso
 Liberato Joaquim Barroso